WHO est un sigle pour : 
 World Health Organization ou, en français, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une agence de l'ONU spécialisée dans la santé.

Who est un nom pouvant faire référence à :
The Who, un groupe de rock britannique.
Who, leur douzième album 
 Doctor Who, une série télévisée britannique
 who : une commande Unix
 Who?, un roman d'Algis Budrys publié en 1958. 
 Who?, film sorti en 1974 adapté du roman.
  (née en 1991), chanteuse australienne.